Силе́зские диале́кты — идиомы, распространённые на территории исторической области Силезия (сегодня в Польше и Чехии), относящиеся к лехитскому, чешско-словацкому и немецкому языковым ареалам.

 Силезский диалект — силезский диалект польского языка, или силезский язык.
 Силезские диалекты — силезские (североморавские, ляшские) диалекты чешского языка.
 Силезские диалекты — силезские диалекты восточносредненемецкой группы.